Boterwaag (Amersfoort)
 Boterwaag (Amsterdam)
 Boterwaag (Den Haag)
 Boterwaag (Deventer)
 Boterwaag (Nijmegen)
 Boterwaag (Oss)
 Waag (Dokkum)
 Waag (Leeuwarden)